Zygochytrium är ett släkte av svampar. Zygochytrium ingår i klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Zygochytrium